Иншаатчи:
 Иншаатчи (футбольный клуб, Баку)
 Иншаатчи (футбольный клуб, Сабирабад)
 Иншаатчи (футбольный клуб, Шемаха)

См. также 
 Иншаатчылар (станция метро)